Olé (uitroep), Spaanse uitroep die bedoeld is als aanmoediging, goedkeuring of loftuiting voor bijvoorbeeld een persoon of gebeurtenis.
Olé (Sad Café), zesde muziekalbum van Sad Café
Ole (Estland), een plaats in Estland, gemeente Hiiumaa
Ollé, gemeente in het Franse departement Eure-et-Loir